Бертран Тёрнбулл (; ) —  валлийский хоккеист на траве, вратарь; крикетчик. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Бертран Тёрнбулл родился 19 апреля 1887 года в британском городе Кардифф.

Играл в хоккей на траве за «Кардифф» и сборную Южного Уэльса.

В 1908 году вошёл в состав сборной Уэльса по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Провёл 1 матч, пропустил 3 мяча от сборной Ирландии.

Также играл в крикет за «Глостершир» в первом классе и за Гламорган в чемпионате малых графств.

Умер 17 ноября 1943 года в Кардиффе.

Семья 
Двоюродный брат Филип Тёрнбулл (1887—1930) в 1908 году играл вместе с Бертраном за сборную Уэльса на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призёром.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве Уэльса
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Крикетчики Великобритании
Крикетчики Уэльса
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Уэльса по хоккею на траве